Alexander Mackenzie
 Alexander Mackenzie (magnat ferroviari)
 Alexander Campbell Mackenzie